HMAS Warrnambool je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Warrnambool (J202)
 HMAS Warrnambool (FCPB 204)

Warrnambool